

Cinema 
 Quasi famosi (Almost Famous) – film del 2000 diretto da Cameron Crowe

Letteratura 
 Almost Famous – romanzo del 1983 di David Small

Musica 
 Almost Famous – album di 8 Ball del 2001
 Almost Famous – album di Lumidee del 2004